Ludzie
 Barbara Łągiewka
 Edmund Łągiewka
 Krzysztof Łągiewka
 Lucjan Łągiewka